Brefeldiopycnis är ett släkte av svampar. Brefeldiopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brefeldiopycnis